Коммуни́зм (от  — общий):

 В политологии и социологии:
 Коммунизм — общественно-экономическая формация, основанная на общественной собственности на средства производства.
 Коммунизм (учение) — общее название ряда учений, выдвигающих целью ликвидацию частной собственности.
 Первобытный коммунизм — архаическая эпоха (первобытное общество) в истории человечества, характеризующаяся отсутствием частной собственности.
 Военный коммунизм — экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны (1918—1921 гг.).
 В географии:
 Пик Коммунизма — самая высокая вершина бывшего СССР.
 В искусстве:
 «Коммунизм» — рок-группа.

Топоним в Казахстане 
 Коммунизм — прежнее, до 90-х годов, название села Жайпак Алакольского района Алматинской области.
 Коммунизм — прежнее, до 1997 года, название села Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области.
 Коммунизм — прежнее, до 1997 года, название села Бозколь Казалинского района Кызылординской области.
 Коммунизм — прежнее, до 1997 года, название села имени Н. Бекежанова Чиилийского района Кызылординской области.
 Коммунизм — до 2021 г. название села Баймырза в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Коммунизм — прежнее, до 2000 года, название села Алмалы Жетысайского района Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее, до 2000 года, название села Байконыс Жетысайского района Туркестанской области.
 Коммунизм — до 2021 г. название села Ащысай в Келесском районе Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее название села Караой Мактааральского района Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее название села Ынталы Ордабасинского района Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее, до 2008 года, название села Молыке Шойманов Отырарского района Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее, до 2000 года, название села Базаркакпа Сайрамского района Туркестанской области.
 Коммунизм — прежнее название села Таскулак Сарыагашского района Туркестанской области.
 Коммунизм — до 1999 г. название села Кызылжар Шымкентской горадминистрации Туркестанской области.

Примечания